Charles est un patronyme français.

Origine  
Le patronyme Charles vient du prénom Charles. Il est d'origine germanique : du vieux haut-allemand karl, karal = homme, mari. Il est latinisé en Carolus.

Popularité 
Le patronyme Charles est très répandu en France, il s'agit du  le plus porté. Le nom est très répandu dans toute la France. 

Selon les statistiques de l’INSEE,  portant ce patronyme sont nées en France depuis 1890, dans 101 départements. Le total des naissances de ce patronyme se répartit comme suit : 
 1891 - 1915 : 
 1916 - 1940 : 
 1941 - 1965 : 
 1966 - 1990 :

Variantes 
L'orthographe des noms de famille a parfois évolué au cours des siècles. Il existe de nombreuses variantes de ce patronyme : 
 Charle
 Chale
 Chales
 Challe
 Challes
 Chasle
 Chasles

Personnalités portant ce patronyme 
 Alexandra Charles (19?-), costumière française ;
 Alyson Charles (1990-), patineuse de vitesse sur piste courte canadienne ;
 Bernard Charles (1948-), homme politique français ;
 Christophe Philippe Charles (1951-), écrivain, poète, journaliste, éditeur et professeur haïtien ;
 Claude Charles (1664-1747), peintre français ;
 Claude Charles (1930-), un écrivain, enseignant et magistrat suisse ;
 Daniel Charles, (1935-2008), musicien, musicologue et philosophe français ;
 Daniel Charles, (1949-), historien et navigateur belge ;
 Daniel Charles-Alfred (1934-2020), footballeur français ;
 Eugenia Charles (1919-2005), premier ministre dominicain ;
 Errol Charles (1942-), homme politique lucien ;
 Ezzard Charles (1921-1975), boxeur américain ;
 Francis Charles (1897-1968), boxeur français ;
 Gary Charles (1962-), footballeur anglais ;
 George Charles (1916-2004), syndicaliste et homme politique saint-lucien ;
 Georges Charles (né en 1950), écrivain français et maître hériter du San Yiquan ;
 Grégory Charles (1968-), chanteur, acteur, animateur canadien ;
  ;
 Jack Charles (1943-2022), acteur australien ;
 Jacques Alexandre César Charles (1746-1823), physicien français ;
 Jacques Charles (le géomètre) (1752-1791), mathématicien français ;
 James Charles (1999-), une personnalité américaine d'Internet (maquilleur et youtubeur beauté) ; ;
  ;
 John Charles (1931-2004), footballeur gallois ;
 Josh Charles (1971-), acteur américain ;
 Lallie Charles (1869-1919), photographe anglaise ;
 Lucy Charles (1993-), triathlète anglaise ;
 Marie-Odile Charles (1963-), nageuse française ;
 Michel Charles (19?-), universitaire français, professeur de lettres à l'École normale supérieure ;
 Nathan Charles (1989-), joueur australien de rugby à XV ;
 Paul Charles (1885-1954), magistrat et homme politique belge ;
 Peter Charles (1960-), cavalier britannique ;
  ;
 Ray Charles (1930-2004), chanteur américain ;
 Robert Charles (1938-), écrivain britannique, auteur de roman policier et de roman d'espionnage ;
 Simon Charles, né (vers 1390 et mort vers 1470), est un noble français, maître des Requêtes, et Président de la Chambre des comptes de Paris. Ambassadeur de France à Venise;
 Suzette Charles (1963-), chanteuse, mannequin et actrice pour la télévision américaine ;
 Vic Charles (19?-), karatéka britannique ;
  (1776-1820), dessinateur et graveur écossais.

Références

Annexes

Lien interne 
 Liste des noms de famille les plus courants en France

Lien externe 
 

Patronyme français